Reijnst (geslacht)
 Lambert Reynst - regent
 Gerard Reynst - koopman en gouverneur-generaal van de Vereenigde Oostindische Compagnie 
 Joan Reynst
 Jan Reynst - koopman en kunstverzamelaar